Il singolare maschile  del torneo di tennis Swedish Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Paolo Canè che ha battuto in finale Bruno Orešar 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř (primo turno)
 Mikael Pernfors (primo turno)
 Jonas Svensson (secondo turno)
 Jordi Arrese (primo turno)

 Paolo Canè (campione)
 Andrés Gómez (primo turno)
 Magnus Gustafsson (quarti di finale)
 Marcelo Filippini (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1989